Marcelle puede referirse a:

Marcelle (La Baña), parroquia del concello de La Baña.
Marcelle (Monforte de Lemos), parroquia del concello de Monforte de Lemos.
Marcelle (Negreira), lugar de la parroquia de Landeira, concello de Negreira.
Marcelle (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Guillar, concello de Otero de Rey.
Marcelle (Insua), lugar de la parroquia de Insua, concello de Villalba.
Marcelle (A Torre), lugar de la parroquia de A Torre, concello de Villalba.
Marcelle (Villamarín), lugar de la parroquia de Orbán, concello de Villamarín.
Marcelle (Junquera de Espadanedo), lugar de la parroquia de Ramil, concello de Junquera de Espadanedo.